Morelos, care este folosit pentru a denomina mai multe persoane și locuri, se poate referi la

Locuri

Stat federal al Mexicului 

 Morelos (stat Mexic), unul din cele 31 de state federale ale Mexicului, numit după José María Morelos

Alte locuri 

 Morelos (municipalitate), mai multe localități, structuri și orașe numite Morelos, după cum urmează
 Metro Morelos, stație din sistemul Mexico City Metro
 Morelos Dam, un baraj lângă Los Algodones, Baja California
 Puerto Morelos, oraș costal din statul Quintana Roo
 Estadio Morelos, stadion sportiv din Morelia, Michoacán

Persoane  

 José María Morelos (1765 – 1815), unul din eroii luptei pentru Inedependența Mexicului
 Lisette Morelos (născută în 1978), actriță mexicană
 Wilson Morelos (născut în 1987), fotbalist columbian

Nume proprii